I'm Not a Robot ( Robos-i Ani-ya) ist eine südkoreanische Fernsehserie mit Yoo Seung-ho, Chae Soo-bin und Um Ki-joon. Sie besteht aus 32 Episoden und wurde vom 6. Dezember 2017 bis zum 25. Januar 2018 auf MBC ausgestrahlt.

Handlung 
Kim Min-kyu lebt aufgrund einer schweren Allergie gegen andere Menschen isoliert. Er entwickelt extreme Hautausschläge, die sich schnell auf seinem Körper ausbreiten, sobald er irgendeinen Hautkontakt hat. Jo Ji-ah ist eine Frau, die versucht, ihr eigenes Geschäft zu gründen, dabei begegnet sie Min-kyu, der einer ihrer Kunden ist. Da Min-kyu aufgrund seiner Erkrankung keine Beziehung führen kann, aber sich mehr menschliche Nähe wünscht willigt er ein, die Entwicklung eines Roboters innerhalb einer seiner Firmen finanziell zu unterstützen. Der Aji 3-Roboter wurde von Ex-Freund von Ji-ah, Professor Hong Baek-kyun und seinem Team entwickelt. Er soll vom Genie Min-kyu getestet werden, jedoch verursacht ein Unfall schwere Probleme bei der Batterie des Roboters. Da Baek-kyun den Roboter nach Ji-ah modellierte, rekrutierte das Team sie schließlich, um Aji 3 zu ersetzen. Somit wird Ji-ah als Roboter Aji 3 in Min-kyus Leben eingeschleust und es dauert nicht lange, bis sie sich ineinander verlieben.

Besetzung

Hauptbesetzung 
 Yoo Seung-ho: Kim Min-kyu
 Chae Soo-bin: Jo Ji-ah / Aji 3
 Um Ki-joon: Hong Baek-kyun

Nebenbesetzung 
 Park Se-wan: Angela Jin
 Song Jae-ryong: Kang Dong-won
 Kim Min-kyu: Eddie Park
 Kang Ki-young: Hwang Yoo-chul
 Hwang Seung-eon: Ye Ri-el
 Son Byong-ho: Hwang Do-won
 Lee Byung-joon: Ye Sung-tae
 Lee Hae-young: Mr. Yoon
 Um Hyo-sup: Doktor Oh
 Kim Ha-kyun: Butler Sung
 Seo Dong-won: Jo Jin-bae
 Lee Min-ji: Sun-hye
 Yoon So-mi: Hong-ju
 Lee Han-seo: Jo Dong-hyun

Einschaltquoten

Weblinks 
 Offizieller Webauftritt (koreanisch)

Einzelnachweise 

Fernsehserie der 2010er Jahre
Comedy-Fernsehserie
Science-Fiction-Fernsehserie
K-Drama
Fernsehserie (Munhwa Broadcasting Corporation)